Pospieszczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Pospieszczyk, deutscher Automobilrennfahrer 
 Rudolf Pospieszczyk (1930–2003), deutscher Maler und Galerist